Das Uno-X DARE Development Team ist ein norwegisches Radsportteam mit Sitz in Lysaker. Das Team ist 2021 als offizielles Nachwuchsteam des Uno-X Pro Cycling Teams aus dem DARE Bikes Development Team hervorgegangen und als UCI Continental Team lizenziert.

Mannschaft 2023

Erfolge 
2022

2021

Platzierungen in der UCI-Rangliste

Weblinks 
 Uno-X DARE Development Team in der Datenbank von ProCyclingStats.com

Einzelnachweise 

UCI Continental Team
Radsportteam in Norwegen
Gegründet 2018
Sport (Bærum)